Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1994 was de 15e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 tot en met 28 augustus 1994 in Honduras werd gespeeld. Honduras werd voor de tweede keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1995. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Honduras en Costa Rica.

Kwalificatie

NAFU
De Noord-Amerikaanse landen waren automatisch gekwalificeerd.

CFU
Eerste ronde

Tweede ronde

UNCAF

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde
Legenda

Voetbal in Honduras
Voetbal in 1994
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20